Lubuk Pendam (Kerkap), een plaats in Indonesië
Lubuk Pendam (Merigi Sakti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing